Харку (эст. Harku) — многозначный термин; топоним.

 Харку — посёлок в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Харку — приморская волость на севере Эстонии в уезде Харьюмаа.
 Харку — озеро в Эстонии.